Minew oder Minev ist der Familienname folgender Personen:
 Jordan Minew (* 1980), bulgarischer Fußballspieler
 Nikolay Minev (1931–2017), US-amerikanischer Schachmeister
 Wesselin Minew (* 1980), bulgarischer Fußballspieler